Kyōkotsu – creatura della mitologia giapponese 
Kyokotsu – personaggio secondario di Inuyasha